Irena – nome femminile
 Irena – villaggio statunitense situato nello Stato del Missouri
 Irena – genere di uccelli passeriformi
 IRENA – Agenzia internazionale per le energie rinnovabili